Ketelä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Martti Ketelä (1944-2002), pentathlonien finlandais
Toni Ketelä (né en 1988), fondeur finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois